Quatre navires de lUS Navy ont porté ou portent le nom dUSS Columbus :

 l, un 24 canons acheté en 1775 et brûlé en 1778 ;
 l, un 74 canons en service de 1819 à 1861 ;
 l, un croiseur en service de 1945 à 1975 ;
 l, un sous-marin nucléaire d'attaque de  en service depuis 1993.

Columbus